José Nieto ist der Name folgender Personen:

* José Nieto (Schauspieler) (1903–1982), spanischer Schauspieler
 José Nieto (Komponist) (* 1942), spanischer Musiker